Андрієвський Дмитро Йосипович — український політик і бізнесмен
 Андрієвський Дмитро Юрійович — український політичний діяч і публіцист